The Substitute:

 The Substitute — четвёртая серия шестого сезона и сто седьмая серия в общем счёте американского телесериала «Остаться в живых».
 The Substitute — седьмой эпизод второго сезона американского музыкального телесериала «Хор».